Il Ladiesbowl è
 la finale della Damenbundesliga, il campionato nazionale tedesco femminile di football americano
 la finale della Austrian Football Division Ladies, il campionato nazionale austriaco femminile di football americano